Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New England gennaio 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Pam Shriver 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Manuela Maleeva (semifinali)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1986